Rural Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rural Hill (Illinois) im Hamilton County
 Rural Hill (Mississippi) im Winston County
 Rural Hill (New York) im Jefferson County
 Rural Hill (Tennessee) im Wilson County